Kühl ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 

 Anna Kühl (1878–1951), deutsche Malerin
 Anselm Kühl (* 1939), deutscher Geologe
 August Kühl (Christoph August Kühl; 1885–1955), deutscher Physiker 
 Axel Werner Kühl (1893–1944), deutscher Pfarrer
 Barbara Kühl (* 1939), deutsche Autorin
 Bernhard Friedrich Kühl (1808–1882), deutscher Apotheker

 Claus Kühl (1817–1896), deutscher Lehrer, Landmesser, Publizist und Hardesvogt
 David Lucas Kühl (1752–1837), deutscher Politiker, Bürgermeister von Stralsund
 Eberhard Kühl (* 1936), deutscher Politiker (SED)

 Flemming Kühl (* 1998), deutscher Unihockeyspieler
 Fritz Kühl (* 1935), deutscher Leichtathlet

 Gustav Kühl (1869–1906), deutscher Bibliothekar und Schriftsteller
 Hans Kühl (1879–1969), deutscher Chemiker
 Hans Heinrich Kühl (1907–1974), deutscher Rechtsanwalt und Beamter
 Hans-Jürgen Kühl (* 1949), deutscher Billardspieler 

 Herbert Kühl (1932–2020), deutscher Fußballspieler
 Hilda Kühl (1921–2014), deutsche Autorin
 Hubert Kühl (1903–1942), deutscher Redakteur
 Ingo Kühl (* 1953), deutscher Maler, Bildhauer und Architekt
 Jana Kühl (* 1984), deutsche Sozialgeographin und Hochschullehrerin
 Jochen Kühl (* 1943), deutscher Basketballspieler
 Johanna Kühl (* 1980), deutsche Modedesignerin

 Jørgen Kühl (* 1965), dänischer Historiker
 Juliusz Kühl (1913–1985), polnischer Konsularbeamter, Wirtschaftswissenschaftler und Aktivist

 Kate Kühl (1899–1970), deutsche Kabarettistin
 Katharina Kühl (* 1939), deutsche Buchautorin
 Kathrine Møller Kühl (* 2003), dänische Fußballspielerin
 Kristian Kühl (* 1943), deutscher Jurist
 Maike Kühl (* 1976), deutsche Kabarettistin und Schauspielerin
 Olaf Kühl (* 1955), deutscher Slawist, Übersetzer und Autor
 Patrick Kühl (* 1968), deutscher Schwimmer
 Rainer Kühl (* 1956), deutscher Agrarwissenschaftler
 Reinhard Kühl (* 1967), deutscher Künstler
 Siegfried Kühl (1929–2015), deutscher Künstler
 Stefan Kühl (* 1966), deutscher Soziologe und Historiker
 Stefanie Kühl (* 1970), deutsche Malerin und Illustratorin
 Thusnelda Kühl (1872–1935), deutsche Schriftstellerin
 Werner Kühl  (1949–1971), deutsches Todesopfer an der Berliner Mauer
 Wilhelm Kühl (1870–nach 1935), deutscher Meteorologe und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Kunstausstellung Kühl, Galerie in Dresden
 Galerie Christoph Kühl, Kunstgalerie in Hannover
 Kuehl
 Kühle

Weblinks 
Lühl bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname